San Ambrosio kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 San Ambrosio, Hidalgo, ort, Huehuetla, 
 San Ambrosio, Puebla, ort, Atempan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar